Mitrovac  je naselje u Republici Hrvatskoj u Požeško-slavonskoj županiji, u sastavu grada Kutjeva.

Zemljopis 
Mitrovac je smješten 3 km zapadno od Kutjeva, na vinorodnim obronica Krndije.

Stanovništvo 
Prema popisu stanovništva iz 2011. godine Mitrovac je imao 133 stanovnika.

Izvori

Naselja u Požeško-slavonskoj županiji